Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Barton () :
 le comté de Barton, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Barton, situé dans l'État du Missouri.

Voir aussi